

События 
 Консулы Публий Корнелий Долабелла (патриций) и Гней Домиций Кальвин Максим (плебей).
 Сильная римская армия вступила в область сенонов и произвела там страшное опустошение. Все уцелевшие сеноны выселились поголовно в придунайские страны и в Македонию. Бойи двинулись на Рим.
 Победа римского войска, возглавляемого Публием Корнелием Долабеллой, над этрусками и галлами при Вадимонском озере.
 Смерть Деметрия в плену у Селевка.
 Арсиноя поссорила Лисимаха с Агафоклом. Лисимах возненавидел Агафокла и приказал его отравить. Лисандра бежала в Вавилон, взяв с собой детей и братьев, за ней бежал Александр, сын Лисимаха от одриссианки. Лисимах подверг казни своих ближайших сподвижников, а другие стали переходить на сторону Селевка. Евнух Филитер, которому были доверены сокровища Лисимаха, поссорившись с Арсиноей, склонил Пергам к восстанию и присоединился к Селевку.
 283—263 — Царь Пергама Филитер.
 Птолемей II Филадельф стал египетским царём.

Скончались 
 Птолемей I Сотер, царь Египта.
 Деметрий I Полиоркет, царь Македонии

См. также